El Torneig de Tòquio 2017, oficialment conegut com a Japan Women's Open Tennis 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La novena edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 17 de setembre de 2017 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

La tennista kazakh Zarina Diyas va guanyar el primer títol individual de la seva carrera i ho va fer venint des de la fase prèvia, de fet ambdues finalistes provenien de la fase prèvia. La tennista japonesa Kimiko Date va retirar-se definitivament del tennis després de perdre en primera ronda, com ja havia anunciat anteriorment. Date ja s'havia retirat una primera vegada l'any 1996, però va tornar novament al circuit l'any 2008, i en aquesta es va retirar definitivament amb 46 anys.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
WTA Tour 2017